PDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pedernales (Venezuela)